Thomas Sebeok (1920-2001), een Amerikaanse taalkundige en semioticus
 Sebeok (Orong Telu), een dorp in de Indonesische regentschap Sumbawa